Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 2016/17 го́да — 75-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/64 финала 

 Карамба (Рига), Оптибет Трактор (Рига), Мерсрагс, Салдус/Броцени, Лиелупе (Рига), Алианце (Рига), Добеле, Албертс (Рига), Фортуна/Огре — по результатам жеребьёвки проходят дальше.

1/32 финала 

1"Салдус" 1 июля отказался от участия в розыгрыше Кубка Латвии.
 Лиелупе (Рига) — по результатам жеребьёвки проходит дальше.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала 

|}

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2016
 Первая лига Латвии по футболу 2016
 Вторая лига Латвии по футболу 2016

Примечания

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте Латвийской футбольной федерации
 

2016/2017
Латвия
Футбол в Латвии в 2016 году
Футбол в Латвии в 2017 году